Dan Gilroy
 Tony Gilroy

Localidades 

 Gilroy (Califórnia)

Desambiguação